Sandra Modiano, née en 1959, est une écrivain et enseignante vaudoise.

Biographie
Sandra Modiano, enseignante de français publie aux éditions d'autre part son premier livre, Un baby-foot pour la fin de l'année en 2004, suivi en 2007 par Le premier qui voit la mer a gagné paru chez L'Âge d'Homme en 2007.

Elle vit à Lausanne.

Sources 
 
 sites et références mentionnés 
 4e de couverture Un baby-foot pour la fin de l'année

Liens externes 
 
 Le premier qui voit la mer a gagné - Sandra Modiano : Ephémerveille
 Sandra Modiano sur viceversalitterature.ch
 Les Editions d'Autre Part - Sandra Modiano
 Solothurner Literaturtage -  Auteurs romands

Écrivain vaudois
Naissance en 1959
Projet:Valdensia/Articles liés